Tyresö kan syfta på:
Tyresö kommun – en kommun i Stockholms län
Gamla Tyresö – en kommundel i Tyresö kommun, östra halvan av kommunen, med Tyresö Strand och Rakstaområdena samt Brevikshalvön
Östra Tyresö  – en kommundel i Tyresö kommun i sydost och är en del av Tyresös innerskärgård
Tyresö (tätort) – en tätort i centrala Tyresö kommun som 1965 växte samman med Lindalen och namnändrades till Bollmora och sedan 1975 ingår i tätorten Stockholm och även namnet på en tätort i östra delen av Tyresö kommun som existerade mellan 1970 och 1990 och som 1995 växte ihop med tätorten Stockholm
Tyresö Centrum  – ett inglasat köpcentrum i kommundelen Bollmora i Tyresö kommun
Tyresö socken – en socken i Södermanland
Tyresö landskommun – som var kommunens namn 1862–1970
Tyresö församling – en församling i Stockholms stift
Tyresö kyrka – församlingskyrka i Tyresö församling i Stockholms stift
Tyresö distrikt – ett distrikt i Tyresö kommun och Stockholms län 2016–
Tyresö slott – ett slott i Stockholms län.
Tyresö FF – ett fotbollslag som spelat i damallsvenskan.
Tyresö Royal Crowns – ett elitlag i amerikanska fotbollens SuperSerien.